La saison 1984-1985 est la  saison du championnat de Suisse de hockey sur glace.

Ligue nationale A

Première phase 
La première phase comporte tout d'abord 28 matches où les huit équipes de LNA se rencontrent chacune à quatre reprises. À l'issue de cette phase, les six meilleures se qualifient alors pour la poule finale, les deux dernières sont reversées dans la poule de promotion/relégation LNA/LNB.

Meilleurs pointeurs

Poule finale 
La poule finale, déterminant le champion à l’issue de la saison, fait s'affronter les six meilleures équipes de la première phase. Chacune conserve la moitié des points de la première phase. Finalement, c'est Davos qui conserve sa première place devant Lugano, qui ravit la deuxième place à Arosa.

Le HC Davos remporte son  titre, le  consécutivement.

Poule de promotion/relégation LNA/LNB 
La poule de promotion/relégation fait s'affronter les deux dernières équipes de la première phase de LNA avec les six premières de la première phase de LNB. Les quatre premiers clubs issues de cette poule accèdent alors (ou se maintiennent) en première division, le championnat de 1985-1986 passant alors de 8 à 10 équipes.

Ligue nationale B

Première phase

Poule de maintien en LNB 
La poule de maintien fait s'affronter les huit dernières équipes de la première phase de LNB. Les points de la première phase sont conservés, et les quatre derniers sont relégués en .

ligue

Références 

1985
Suisse
Suisse
Sport en Suisse en 1984
Sport en Suisse en 1985